Een vleeshuis was het gildehuis van de slagers uit de middeleeuwen.  Meestal hebben deze gebouwen in de loop der tijden verschillende functies gekregen en vaak worden ze tegenwoordig gebruikt als museum.

 Vleeshuis (Antwerpen)
 Vleeshuis (Dendermonde)
 Groot Vleeshuis in Gent
 De Permanensje in Geraardsbergen
 Vleeshuis (Ieper)
 Vleeshuis (Lier)
 Vleeshuis (Leuven)
 Vleeshuis (Maastricht)
 Vleeshuis (Mechelen)
 Halle al'Chair, Namen
 Vleeshuis (Oudenaarde)
 Grote Vleeshuis (Utrecht, Voorstraat)
 Kleine Vleeshal (Utrecht, Lange Nieuwstraat)
 Vleeshuis (Zoutleeuw)

Zie ook
 Vleeshal